Billing kan syfta på:

Billing (mytologi) – en dvärg i nordisk mytologi
Billing (släkt) – en skånesläkt

Geografi
 Billing, Northamptonshire, civil parish i Englnd, Storbritannien
 Mount Billing, berg i Antarktis

Personer med efternamnet Billing 
 Anna Billing (1849–1927), konstnär
Einar Billing (1871–1939), biskop i Västerås
Emil Billing (1851–1915), arkitekt
Erik Billing (född 1981), deltagare i dokusåpa
Gottfrid Billing (1841–1925), biskop i Västerås och Lund
Herman Billing (1849–1917), justitieråd
Johan Samuel Billing (1795-1851), läkare och veterinär 
Johanna Billing (född 1973), konstnär
Julius Billing (1857–1935), tandläkare
Knut Billing (1939–2009), moderat politiker
Magnus Billing (1850–1904), filosofie doktor och lundaprofil
Mischa Billing (född 1966), sommelière
Tomas Billing (född 1963), ekonom och företagsledare
Tore Billing (1816–1892), konstnär
Walfrid Billing (1833-1902), jurist och riksdagsman

Svenska efternamn